Zhong’an steht für:
 Zhong’an (Beizhen) (中安镇), Großgemeinde der Stadt Beizhen in der chinesischen Provinz Liaoning
 Zhong’an (Huangping) (重安镇), Großgemeinde im Kreis Huangping in der chinesischen Provinz Guizhou
 Zhong’an (Fuyuan) (中安街道), Straßenviertel im Kreis Fuyuan in der chinesischen Provinz Yunnan